Igor Anatoljevič Stelnov (), ruski hokejist, * 12. februar 1963, Moskva, Rusija, † 24. marec 2009, Moskva, Rusija.

Stelnov je v sovjetski ligi igral za kluba CSKA Moskva in Himik Voskresensk, skupno na 409-ih prvenstvenih tekmah, na katerih je dosegel dvajset golov, eno sezono je bil član italijanskega kluba A&O Asiago. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil dve zlati medalji, in dveh svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil po eno zlato in srebrno medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 153-ih tekmah, na kateri je dosegel trinajst golov. Umrl je leta 2009 v starosti šestinštiridesetih let.

Pregled hokejske kariere 

|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 80/81
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 81/82
|
| 34
| 3
| 0
| 3
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 39
| 3
| 3
| 6
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 40
| 3
| 4
| 7
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 84
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 40
| 1
| 6
| 7
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 38
| 2
| 1
| 3
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 10
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 37
| 0
| 2
| 2
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 1
| 3
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 87
|
| 8
| 1
| 4
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 35
| 2
| 4
| 6
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 88
|
| 7
| 1
| 1
| 2
| +5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 40
| 1
| 6
| 7
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 31
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Ruska liga
| 91/92
|
| 13
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| A&O Asiago
| Alpska liga
| 93/94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| A&O Asiago
| Italijanska liga
| 93/94
|
| 14
| 2
| 4
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Ruska 2. liga
| 96/97
|
| 21
| 3
| 6
| 9
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Ruska liga
| 97/98
|
| 14
| 2
| 8
| 10
| -3
| 18
|
| 8
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 441
| bgcolor="#7FFF00" | 27
| bgcolor="#7FFF00" | 56
| bgcolor="#7FFF00" | 83
| bgcolor="#7FFF00" | +2
| bgcolor="#7FFF00" | 221
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
|}

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti Himik Voskresensk
Hokejisti A&O Asiago
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Moskovski športniki
Nosilci reda simbola časti